Gaiki – szczyt w Beskidzie Małym
 Gaiki – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie głogowskim, w gminie Jerzmanowa.
 Gaiki – wieś na Ukrainie